Mitrani ou Mitrany est un patronyme porté par les personnalités suivantes :

 Michel Mitrani (1930-1996), réalisateur français,
 Noël Mitrani (1969-), scénariste, réalisateur et producteur franco-canadien,
 Nora Mitrani (1921-1961), poétesse française, sœur de Michel Mitrani.

 David Mitrany (1888-1975), professeur d'économie internationale britannique d'origine roumaine.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif